Штальберг () — немецкая и шведская фамилия.

 Штальберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Штальберг, Гидеон (1908—1967) — шведский шахматный гроссмейстер.
 Штальберг, Иван Михайлович (в монашестве Иона; 1894—1955) — епископ Северо Американской Митрополии, епископ Вашингтонский, викарий Нью-Йоркской епархии.

См. также